OLDCODEX — японская рок-группа, основанная в Токио в 2009 году. Несёт в себе уникальное сочетание вокалиста Ta_2 и художника YORKE. OLDCODEX сочетает в своей музыке рок и танцевальные музыкальные элементы, создают визуальные эффекты, смешанные с искусством. Название группы было создано путем объединения слов «старый» () и «кодекс» () — «Древняя рукопись». Для японцев рок-музыка считается заимствованной с Запада, но OLDCODEX желают создать свою самобытность, которая отражена в их названии. Они известны своими агрессивными и вдохновляющими концертами, где эмоциональные картины YORKE окрашивают холст в гармонии с жестким вокалом Ta_2.

Состав

Текущий состав 
 Ta_2 — вокал
 YORKE — художник, лирика
 Рё Ямагата — ударные
 Тайдзо Накамура — бас-гитара
 SCHON — гитара

Бывшие участники 
 R.O.N — гитара, аранжировка
 YoHsKE — гитара
 Sae — ударные
 Ёсихиро Накао — гитара
 Хиромицу Кавасима — бас-гитара
 Масанори Минэ — гитара
 Синдзи Омура — гитара

История 
 Вокалист группы — Сузуки Татсухиса (Ta_2) — основал проект для написания песен и музыки к различным мероприятиям. Затем Та_2 решил сформировать музыкальную группу вместе с SAE и YoHsKE, потому что проект начал набирать популярность.
 21 октября 2009 года они дебютировали с их мини-альбомом — «OLDCODEX».
 15 февраля 2010 года YoHsKE и SAE покинули группу.
 Позже к OLDCODEX присоединился R・O・N и стал официальным участником группы.
 Затем Та_2 пригласил в группу YORKE. Через год, 15 февраля 2010 года, стало известно, что он официально присоединился к группе в качестве автора текстов и художника.
 8 августа 2012 года OLDCODEX выпустили пятый сингл — «Catal Rhythm», который стал музыкальным эндингом к аниме «Kuroko no Basuke». Эндинг принес группе большую популярность. Эта песня также является первой песней YORKE, написанной для группы.
 В 2012 году R・O・N покинул группу.
Официальными участниками до сих пор являются Ta_2 и YORKE.
 26 декабря 2012 года вышел второй альбом — «CONTRAST SILVER». INORAN из LUNA SEA был музыкальным продюсером при записи трека «HEAVEN», Ta_2 написал музыку для песни «mister Coherent», а YORKE написал тексты всех песен.
 С февраля по март 2014 года OLDCODEX провели свой первый zepp-тур — «OLDCODEX Zepp Tour 2014 — Attract the Attack-». До этого группа провела уже 11 туров.
 Третий альбом OLDCODEX — «A Silent, within The Roar», выпущенный 2 апреля 2014 года, по данным новостей Oricon Daily, был продан 21 607 раз в день выпуска и занял второе место по количеству продаж. Также занял пятое место по количеству продаж за неделю.
 11 февраля 2015 года OLDCODEX провели свой первый концерт на арене Ниппон Будокан.
 В 2016 они снова выступили в Будокане. Два раза в рамках тура «Veni Vidi» и 2 раза в рамках тура «Fixed Engine».
 Сейчас OLDCODEX продолжают активно работать, выпускают альбомы, с которыми ездят в туры по всей Японии и за ее пределы.

Дискография

Макси-Синглы

Мини-Альбомы

Альбомы

LIVE DVD/Blu-ray

Туры

Фестивали и ивенты 

2011
 FES 2011 COMCHA (30.07.2011)
 I para 2011 Lantis Presents Original Entertainment Paradise 2011 (24.12.2011)
2012
 A FES 2012 (24.03.2012)
 " Future Diary " The Live World (29.07.2012)
 BREAK OUT Festival (31.08.2012)
2013
 Risuani! LIVE 3 SATURDAY STAGE (26.01.2013)
 KUROBAS CUP 2013 (07.07.2013)
 GRANRODEO FES 2013 ROUND GR (21.07.2013)
 ALIVE JOIN (27.07.2013)
 Summer Live 2013 Animelo -FLAG NINE- (24.08.2013)
 BREAK OUT Festival 2013 (02.11.2013)
 ANIMAX MUSIX 2013 (24.11.2013)
2014
 Myukomi + Presents animation festival for Vol.3 (19.01.2014)
 Risuani! LIVE 4 SATURDAY STAGE (25.01.2014)
 15th Anniversary Live Lantis Festival 2014:
 Triple (20.07.2014)
 Osaka (26.07.2014)
 TOKYO anime Park 15th Anniversary Live Lantis Festival 2014 (14.09.2014)
 Miyagi (15.11.2014)
 Summer Live 2014 Animelo -ONENESS- (31.08.2014)
 JAPAN 14/15 COUNTDOWN (28.12.2014)
2015
 ~Anisong World Tour~ Lantis Festival 2015:
 Singapore performances (28.03.2015)
 Seoul performances (04.04.2015)
 Taipei performances (18.04.2015)
 GRANRODEO 10Th ANNIVERSARY FES ROUND GR 2015 (05.06.2015)
 SOUND MARINA’15 — Sound Marina — (08.08.2015)
 KUROBAS CUP 2015 (20.09.2015)
 OLDCODEX at TIMM (12й Tokyo International Music Market) (22.10.2015)
 OZZFEST JAPAN 2015 (22.11.2015)
 COUNTDOWN JAPAN 15/16 (28.12.2015)
2016
 Anisong World Matsuri ~ Japan Band Battle ~ (03.07.2016)
 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2016 (06.08.2016)
 TREASURE05X 2016 -miracle waves- (04.09.2016)
 VAMPS sponsored HALLOWEEN PARTY 2016 (28.10.2016)
 KNOTFEST JAPAN 2016 (05.11.2016)
 JAPAN 16/17 COUNTDOWN (29.12.2016)
2017
 AJ Circuit in Ryogoku Kokugikan ANISONG WORLD MATSURI 2017 (26.03.2017)
 ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2017 (06.08.2017)
 SUN ROCK FESTIVAL RISING 2017 In EZO (12.08.2017)
 SONIC SUMMER 2017 (20.08.2017)
 ONE THOUSAND MILES TOUR 2017:
 Aichi performances (19.09.2017)
 Tokyo performances (20—21.09.2017)
 Osaka performances (22.09.2017)
 MY FIRST STORY «MMA» TOUR 2017 (24.09.2017)
2018
 Risuani! LIVE 2018 SATURDAY STAGE (27.01.2018)

Достижения 
 2014 — «Лучшая песня из аниме» («Dried Up Youthful Fame» из аниме Free! -Eternal Summer-) на Anime Grand Prix 2014.
 2015 — Альбом OLDCODEX «Pledge» занимает 3-е место в еженедельном чарте ТОП-100 «Top Albums Sales» (на 13.04.2015) на Billboard Japan Charts.
 2015 — Сингл OLDCODEX «Aching Horns» занимает 3-е место в еженедельном чарте ТОП-20 «Hot Animation» (на 28.12.2015) на Billboard Japan Charts.
 2016 — Сингл OLDCODEX «Aching Horns» занимает 17-е место в еженедельном чарте ТОП-20 «Hot Animation» (на 4—11.01.2016) на Billboard Japan Charts.
 2016 — Участие в американском аниме-фестивале Anime Expo — 2016, который проходил в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт группы OLDCODEX
 Официальная страница группы OLDCODEX на сайте lantis/
 Официальная страница группы OLDCODEX на сайте Facebook 
 Официальная страница группы OLDCODEX на сайте Twitter 
 Официальная страница группы OLDCODEX на сайте animenewsnetwork.com/
 Официальный аккаунт группы OLDCODEX на портале myspace
 Официальный аккаунт  группы OLDCODEX на сайте cube-music
 OLDCODEX на myanimelist.net 
 OLDCODEX в базе данных anidb.net

Музыкальные коллективы по алфавиту
Японский рок
Рок-группы Японии
Поп-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2009 году